Мона́хово () — посёлок, входит в Макеевский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
СВ: Новосёловка, Верхняя Крынка (Макеевский горсовет), Верхняя Крынка (Енакиевский горсовет), Щебёнка

С: Корсунь

СЗ: Петровское, Шевченко

З:  Путепровод

ЮЗ: Криничная, Новый Свет, Ханженково-Северный, город Макеевка

Ю: Красная Заря, Орехово

ЮВ: Алмазное,  Нижняя Крынка

В: Новомарьевка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 169 человек.

Местный совет 
86190, Макеевский городской совет, с. Верхняя Крынка, ул. Советская, 5. Телефонный код — 6232.

Примечания

Ссылки 
 Монахово на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Макеевского городского совета Донецкой области